Z-machine — віртуальна машина, яку розробили Джоель Берез і  у 1979 році; використовується для текстових пригодницьких ігор.
 Z-машина — неофіційна назва найбільшого в світі експериментального генератора високочастотних електромагнітних хвиль.